Манаський епос — творчість киргизів
 Манасчі — носій манаської творчості у киргизів
 Манас — богатир, герой киргизьких казок
 Орден Манаса — найвища нагорода у Киргизстані
 Міжнародний аеропорт «Манас» — міжнародний аеропорт міста Бішкека (Киргизстан).
 Військова авіабаза «Манас» — військова авіабаза ВПС США, розташована у міжнародному аеропорту «Манас».
 Манас — філософський термін
 Національний парк Манас — національний парк в індійському штаті Ассам
 Королівський національний парк Манас — національний парк в Бутані.

 Манас — найвища точка хребта Таласький Алатау
 Манас — село в Киргизстані, центр Таласького району Таласької області
 Манас — село під Бішкеком, його аеропорт
 Манас — річка в Індії та Бутані
 Манас — річка на заході КНР
 Манас — озеро в КНР